Austria:
 Bad Bleiberg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Osoby:
 Miron Bleiberg – izraelski trener piłki nożnej